Die Gauliga Mitte 1936/37 war die vierte Spielzeit der Gauliga Mitte im Fußball. Die Meisterschaft sicherte sich der SV Dessau 05 mit acht Punkten Vorsprung vor dem FC Thüringen Weida. Der SV Dessau 05 qualifizierte sich für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft und schied dort aber bereits nach der Gruppenphase aus. Die Abstiegsränge belegten der FC Wacker Halle und der Magdeburger FC Viktoria 1896. Aus den Bezirksligen stiegen der VfL Halle 1896 und der SC 95 Erfurt auf.

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde

Deutsche Fußballmeisterschaft 

Gruppe C

|}

Quellen 
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963. Deutsche Meisterschaft, Gauliga, Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. AGON-Sportverlag, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.
 Gauliga Mitte 1936/37 bei http://www.claudionicoletti.eu

1936
Fußballsaison 1936/37